Losuwatka (; ) ist ein im Jahre 1765 gegründetes Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 6830 Einwohnern (2012).

Obwohl Losuwatka nur den Status eines Dorfes hat, ist es doch die einwohnerreichste Ortschaft im Rajon Krywyj Rih, noch vor den zwei im Rajon gelegenen Siedlungen städtischen Typs.

Geographie 
Das Dorf im Westen des Rajons hat eine Fläche von 11,4 km² und liegt am Ufer des Inhulez kurz bevor dieser zum Karatschuniwka-Stausee angestaut wird.
An Losuwatka entlang führt die nationale Fernstraße N 23, über die das 20 km südöstlich gelegene Stadtzentrum der Rajonshauptstadt Krywyj Rih und der Verkehrsflughafen Krywyj Rih in 4 km Entfernung zu erreichen ist.

Gemeindegliederung 
Losuwatka ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde. Sie grenzt im Westen an die Oblast Kirowohrad.
Die gesamte Fläche der Landratsgemeinde beträgt 168,2396 km² und die Gesamtbevölkerung beträgt 7531 Einwohner.
Zur Landsratsgemeinde gehören, neben Losuwatka, noch die Dörfer:
 Marjaniwka (ukrainisch , russisch )  ; 66,71 Hektar, 298 Einwohner
 Nowohanniwka (ukrainisch , russisch )  ; 220,87 Hektar, 326 Einwohner
 Basarowe (ukrainisch , russisch )  ; 66,73 Hektar, 41 Einwohner
 Rajewo-Oleksandriwka (ukrainisch , russisch )  ; 29,97 Hektar, 26 Einwohner.

Bevölkerungsentwicklung 
Im Gegensatz zu den meisten Ortschaften der Region hat das Dorf seit der Unabhängigkeit der Ukraine eine, wenn auch nur leichte, positive demographische Entwicklung erlebt.

Quellen 
 administrative Unterteilung des Rajons auf der Seite der Werchowna Rada (ukrainisch)
 offizielle Seite der Landratsgemeinde auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)

Weblinks 

 Ortsgeschichte Losuwatka in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR; abgerufen am  2021 (ukrainisch)
 Geschichte der Region Dnepropetrowsk (ukrainisch)

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Krywyj Rih
Ort am Inhulez